Списък с бестселърите в САЩ според „Publishers Weekly“ от 1930 до 1939 година.

Американска литература